The Milky Way (1922), een Amerikaanse film van W.S. Van Dyke
The Milky Way (1936), een Amerikaanse film van Leo McCarey
The Milky Way (1940), een Amerikaanse korte animatiefilm